Открытый чемпионат Уэльса по снукеру 1996 (, также известен как Regal Welsh Оpen 1996 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 27 января по 3 февраля 1996 года в Ньюпорте (Уэльс). Победителем турнира стал Марк Уильямс, обыгравший в финале Джона Пэррота со счётом 9:3.

Результаты 

1/32 финала

Матчи до 5 побед

 Стивен Хендри 5:1 Майк Халлетт  
 Стив Ньюбери 5:2 Мик Прайс  
 Карл Пэйн 5:3 Джейсон Фергюсон  
 Дэйв Харольд 5:3 Тони Джонс  
 Терри Гриффитс 5:3 Д. Леннокс 
 Тони Чеппел 5:3 Энди Хикс  
 Стюарт Петтман 5:4 Джо Свэйл  
 Даррен Морган 5:2 Оливер Кинг  
 Терри Мёрфи 5:4 Джеймс Уоттана  
 Гэри Уилкинсон 5:3 Крис Скэнлон  
 Марк Уильямс 5:1 Вилли Торн  
 Кен Доэрти 5:4 Мэттью Стивенс  
 Питер Эбдон 5:2 Крейг Макгилливрэй  
 Энтони Хэмилтон 5:3 Джонатан Бёрч  
 Билли Снэддон 5:3 Ален Робиду  
 Ронни О'Салливан 5:1 Ясин Мерчант  
 Джон Пэррот 5:4 Ник Терри  
 Джо Грек 5:1 Дин Рейнолдс  
 Деннис Тейлор 5:1 Пол Уайкс  
 Фергал О’Брайен 5:4 Дэвид Ро  
 Джон Хиггинс 5:2 Марк Флауэрдью  
 Уэйн Джонс 5:2 Стив Джеймс  
 Грэм Дотт 5:2 Дин О'Кейн  
 Алан Макманус 5:4 Род Лоулер  
 Джимми Уайт 5:3 Марк Джонстон-Аллен  
 Крис Смолл 5:0 Брайан Морган  
 Нил Фудс 5:4 Энтони Дэвис  
 Пол Хантер 5:1 Найджел Бонд  
 Дрю Хенри 5:4 Тони Драго  
 Джон Джайлс 5:3 Мартин Кларк  
 Джерард Грин 5:0 Тони Ноулз  
 Стив Дэвис 5:2 Доминик Дэйл  

1/16 финала

Матчи по 5 побед

 Стивен Хендри 5:2 Стив Ньюбери  
 Дэйв Харольд 5:4 Карл Пэйн  
 Тони Чеппел 5:2 Терри Гриффитс  
 Даррен Морган 5:2 Стюарт Петтман  
 Терри Мёрфи 5:3 Гэри Уилкинсон  
 Марк Уильямс 5:3 Кен Доэрти  
 Питер Эбдон 5:3 Энтони Хэмилтон  
 Билли Снэддон 5:4 Ронни О'Салливан  
 Джон Пэррот 5:0 Джо Грек  
 Деннис Тейлор 5:4 Фергал О’Брайен  
 Джон Хиггинс 5:3 Уэйн Джонс  
 Грэм Дотт 5:4 Алан Макманус  
 Крис Смолл 5:4 Джимми Уайт  
 Пол Хантер 5:2 Нил Фудс  
 Дрю Хенри 5:0 Джон Джайлс  
 Стив Дэвис 5:4 Джерард Грин

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Уэльса по снукеру
1996 год в снукере
1996 год в Уэльсе
Спортивные соревнования в Ньюпорте
Спорт в Великобритании в 1996 году
Январь 1996 года
Февраль 1996 года